Оси́новая Ро́ща — имеет несколько значений:

 Осиновая Роща — исторический район на севере Санкт-Петербурга
 Осиновая Роща —  усадьба Левашовых-Вяземских в историческом районе Осиновая Роща